Селище міського типу:
 Селезнівка — Луганська область, Алчевський район

Села:
 Селезнівка — Донецька область, Слов'янський район
 Селезнівка — Сумська область, Путивльський район